Омани Лига 1998/1999 () — 23-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте rsssf.com 

1998/1999
Оман
Оман
1998 год в Омане
1999 год в Омане
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999